Chromium () bezeichnet

 Chromium (Browser), der von Google als quelloffenes Software-Projekt zur Verfügung gestellte Teil seines Webbrowsers Google Chrome
 Chromium OS, eine Linux-Distribution von Google, im Unterschied zum Betriebssystem Google Chrome OS quelloffen verfügbar

Siehe auch:
 Chrome